Agua Zarca kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Zarca, Tenango de Doria, 
 Agua Zarca, Ahuacuotzingo, 
 Agua Zarca, Jalisco, 
 Agua Zarca, Sonora, 
 Agua Zarca, Colima, Coquimatlán, 
 Agua Zarca, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 Agua Zarca, Veracruz, 
 Agua Zarca, Chiapas, 
 Agua Zarca, Zacatecas, 
 Agua Zarca, Michoacán de Ocampo, 
 Agua Zarca, Chilapa de Álvarez, 
 Agua Zarca, Huasca de Ocampo, 
 Agua Zarca, Puebla, 
 Agua Zarca, General Heliodoro Castillo, 
 Agua Zarca, Tlacoapa, 
 Agua Zarca, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar